Hetzler steht für:

 Galerie Max Hetzler, in Stuttgart gegründete internationale Kunstgalerie
 Hetzler Busreisen, deutsches Omnibus-Unternehmen

Hetzler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wilhelm Hetzler (* 1929), deutscher Soziologe
 Hilde Hetzler-Wender (1918–1969), deutsche Malerin
 Johann Georg Ferdinand Hetzler (1790–1864), deutscher Großkaufmann und Abgeordneter